Paradrina persimilis är en fjärilsart som beskrevs av Rothschild 1920. Paradrina persimilis ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
persimilis